Kalatsch steht für:

eine Stadt in der Oblast Woronesch (Russland), siehe Kalatsch
eine Stadt in der Oblast Wolgograd (Russland), siehe Kalatsch am Don
ein russisches Gebäck, siehe Kolatsch (Kuchen)